Мензура може бити: 

 Мензура, део лабораторијског прибора.
 Мензура (музика), временска вредност појединих нота, мера за време јединице такта, темпо једне композиције и правилна подела врата жичаног инструмента.
 Мензура (мачевање), растојање између бораца у мачевању.